łąka – obszar, na którym rośnie zwarta roślinność zielna

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 12, w tym 7 podstawowych
 Łąka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Łąka – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Łąka – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Łąka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Łąka – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pszczyna
 Łąka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Łąka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica
 Łąka – część wsi Czaple Małe w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Łąka – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Łąka – część wsi Nozdrzec w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Łąka – część wsi Lubatowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój
 Łąka – część wsi Stara Wieś w woj. śląskim, w pow. bielski, w gminie Wilamowice

Miejscowości w Czechach, na Ukrainie, na Białorusi 
 Łąka –  część miasta Karwina w Czechach
 Łąka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim 
 Łąka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Łąka – nieistniejąca mała wioska w okolicy wsi Wróblowce
 Łąka – nieistniejąca wieś w dawnej gminie Łysiec
Łąka – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.

Wsie w Polsce zawierające w nazwie „Łąka” 
 Brzezia Łąka – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Długołęka
 Chłopia Łąka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Krasnosielc
 Czarna Łąka – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów.
 Dębowa Łąka – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka.
 Jarzębia Łąka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Kobyla Łąka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Kobyla Łąka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Koszelewska Łąka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Zagórów.
 Krasna Łąka – wieś w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie
 Łąka Dymerska – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Łąka Prudnicka – wieś w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Prudnik.
 Niżna Łąka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Nowa Łąka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom
 Okrągła Łąka – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Sadlinki
 Pruska Łąka – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Siarcza Łąka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Tarnowa Łąka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna
 Wielka Łąka – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Zielona Łąka – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Zielona Łąka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew
 Łąka Wielka i Mała – dawna grupa chat we wsi Bolechowice

Inne 
 Łąka – zbiór wierszy Bolesława Leśmiana
 zbiornik Łąka – sztuczny zbiornik wodny utworzony na rzece Pszczynka w 1987
 Łąka – używana w latach 1977–1981 oficjalna nazwa wsi Ulucz w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Łąka – wieś, obecnie Dębiany
 Łąka – nieistniejąca wieś, część wsi  Łukowa
 Łąka – dawna gromada w powiecie pszczyńskim
 Łąka – dawna gromada w powiecie rzeszowskim
 Łąka – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1941–1944 pod okupacją niemiecką w Polsce

Zobacz też 
 Łąki, Łąkie
 Cegielnia-Łąka, Chrobacza Łąka, Hala Mała Łąka, wyspa Mieleńska Łąka, polana Niżnia Łąka, równina Biała Łąka, rezerwat przyrody Niknąca Łąka

Przypisy